Ги Карель Мбенза Камболеке (; ) — конголезский футболист, нападающий бельгийского «Антверпена» и сборной Республики Конго.

Клубная карьера 
Первой командой в профессиональной карьере Мбензы был клуб «Пото-Пото» из конголезской Премьер-лиги, занявший по итогам сезона второе место. В январе 2017 года перешел в стан чемпионов — «Леопардс». В марте Мбенза со своим клубом принимал участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов КАФ с эфиопским «Сент-Джорджем». В первой встрече Ги вышел на замену на 63-й минуте, а его команда потерпела поражение 0:1. В ответной игре в Аддис-Абебе Мбенза провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. «Леопардс» уступил со счётом 0:2 и в групповой этап не попал.

В декабре 2017 года Мбенза перешёл в «Ла Манку», а в середине 2018 года перебрался в «Отохо». По итогам сезона клуб стал чемпионом Конго и получил право участвовать в Лиге чемпионов КАФ 2018/2019, а Ги занял третье место в списке бомбардиров. В предварительном квалификационном раунде с ангольским «Примейру ди Агошту» на второй добавленной к основному времени минуте ответного матча забил гол, сравнявший счёт в двухматчевом противостоянии и выведший команду в следующую стадию. В матчах первого квалификационного раунда с зимбабвийским «Платинумом» Мбенза сыграл полностью оба матча, забив единственный мяч конголезцев. Игры закончились двумя ничьими (1:1 дома и 0:0 на выезде), что не позволило «Отохо» попасть в групповой этап.

29 декабря 2018 года Мбенза переехал в Тунис, подписав контракт со «Стад Тунизьеном». Дебют в новом чемпионате состоялся 3 февраля 2019 года в игре с «Монастиром», когда конголезец вышел на 66-й минуте на поле вместо Дайсама бен Насра. Уже в следующем матче Мбенза забил свой первый гол, сравняв на 93-й минуте счёт со «Стад Габесьеном». В декабре 2019 года в четырёх матчах забил 6 мячей, в том числе 3 гола в игре с «Этуаль дю Сахель». Успешная игра Мбенза привлекла к нему интерес ряда клубов, среди которых французские «Бордо», «Ренн» и «Нант», американский «Спортинг Канзас-Сити» и российские «Крылья Советов».

31 января 2020 года подписал контракт с «Серкль Брюгге» до июня 2022 года с возможностью продления ещё на два года. Сумма трансфера по данным Transfermarkt составила 450 тысяч евро.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Конго дебютировал 11 января 2017 года в товарищеской игре с Сенегалом, выйдя на поле на 87-й минуте вместо Сезера Гандзе. 24 марта 2019 года был вызван на матч отборочного турнира Кубка африканских наций 2019 с Зимбабве. Мбенза появился на поле после перерыва, заменив в составе Принса Оньянге.

Достижения 
 Леопардс
 Чемпион Конго: 2017
 Обладатель Кубка Конго: 2017

 Отохо
 Чемпион Конго: 2018/19

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого:2 матча и 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте ФК «Серкль Брюгге» 

Футболисты Республики Конго
Игроки сборной Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Леопардс» Долизи
Игроки ФК «Стад Тунизьен»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»